Феноменоло́гия:
 Феноменология — философское направление, основанное Эдмундом Гуссерлем.
 Феноменология — понятие, используемое в естествознании, в особенности в физике.
 Феноменология духа — философская работа Гегеля.
 Феноменологическая психология — понятие, используемое в психологии.
 Феноменологическая психиатрия — раздел психиатрии.
 Феноменологическая социология — направление в социологии.
 Феноменологическая термодинамика — одно из названий термодинамики.
 Феноменология религии — понятие, используемое в религиоведении.
 Феноменология элементарных частиц — понятие, используемое в физике элементарных частиц.